Essenius ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Essenius (1618–1677), niederländischer reformierter Theologe
 August Franz Essenius (Oberamtmann) († 1758), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Oberamtmann
 August Franz Essenius (1724–1792), kursächsischer Legationsrat und Resident am polnischen Hof
 Gebhard Johann Essenius (1688–1762), deutscher evangelischer Theologe